Kensett ist der Name von:

Personen:
 John Frederick Kensett, US-amerikanischer Maler (1816–1872)

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Kensett (Arkansas)
 Kensett (Iowa)

Siehe auch:
 Kensett Township